Tate může být:

příjmení
 Geoff Tate (* 1959) – americký zpěvák
 Grady Tate (1932–2017) – americký jazzový bubeník
 Howard Tate (1939–2011) – americký zpěvák a skladatel
 John Tate (1925–2019) – americký matematik
 Sharon Tate (1943–1969) – americká herečka a modelka

další významy
 Tate Gallery – je síť britských galerií:
 Tate Britain
 Tate Liverpool 
 Tate St Ives
 Tate Modern